Владимир Семёнович Ешу́рин (1909—1985) — советский оператор и режиссёр документального кино. заслуженный деятель искусств РСФСР (1969).

Биография 
Родился а в Смоленске. С 1923 года на киностудии «Пролеткино». С 1927 года в кинохронике, работал кинооператором на кинофабрике «Совкино». Член ВКП(б) с 1931 года.

В 1931—1934 годах работал в бригаде кинопоезда «Фабрика-поезд» «Союзкино» А. И. Медведкина. Всего было сделано 12 рейсов кинопоезда. Свыше ста киногазет, очерков, фельетонов было снято в этих рейсах.

В 1935—1936 годах на Итало-эфиопской войне в Абиссинии (Эфиопия).

В 1939—1940 годах — участник советско-финской войны (1939—1940).

Во время Великой Отечественной войны начальник фронтовых киногрупп Западного, Юго-Западного, Карельского фронтов. В 1944 году был заброшен к югославским партизанам.
После войны Броз Тито щедро отблагодарил Ешурина, подарив ему один из первых в Москве автомобилей БМВ, а сыну Владимиру подарил педальную машину.
О деятельности В. С. Ешурина и других советских кинематографистов в Югославии рассказывает фильм Божидара Зечевича «Союзник с камерой» (1990).

В 1954 году был направлен на базу вьетнамских партизан в составе группы кинооператоров из СССР (Владимир Ешурин, Евгений Мухин, во главе с Романом Карменом). Группа встречалась с Хо Ши Мином и в течение восьми месяцев, вместе с вьетнамскими кинематографистами, снимала материал для документального фильма «Вьетнам» (1955). Было отснято около сорока тысяч метров цветной пленки. Черно-белая копия фильма «Вьетнам» под названием «Вьетнам на пути к победе» (Việt Nam trên đường thắng lợi) широко демонстрировалась на севере Вьетнама и имела большой успех. Из материала, отснятого в Ханое на параде Победы 1 января 1955 года, был смонтирован отдельный документальный фильм на вьетнамском языке «Исторический день» (Ngày lịch sử) (1955), в титрах которого Владимир Ешурин указан уже не только как оператор, но и как режиссёр фильма.

В 1955 году Владимир Ешурин, Евгений Мухин и Роман Кармен были награждёны орденами Труда Вьетнама.

Умер 4 августа 1985 года в Москве.

Фильмография

Операторские работы 
 1927 — В стране Ленина
 1930 — Рабфаки
 1931 — Конец Охотному
 1936 — К событиям в Абиссинии (цикл «Абиссинских корреспонденций» и фильм «Абиссиния»)
 1940 — Линия Маннергейма
 1942 — Разгром немецких войск под Москвой — в титрах не указан.
 1942 — Наш русский фронт / Our Russian Front (США, реж. Йорис Ивенс и Льюис Майлстоун)
 1946 — Югославия
 1955 — Вьетнам
 1955 — Исторический день / Ngày lịch sử (Северный Вьетнам, СССР)

Режиссёрские работы 
 1955 — Исторический день / Ngày lịch sử (Северный Вьетнам, СССР)
 1956 — В стране вечных льдов
 1957 — На шестом континенте
 1960 — Это произошло в Чили
 1961 — В добрый путь, Нигерия!
 1963 — Счастья тебе, Мали!
 1969 — На берегах Халхин-Гола

Награды и премии 
 орден «Знак Почёта» — за Абиссинию
 орден Красного Знамени (1940) — за войну с Финляндией"
 Сталинская премия второй степени (1941) — за фильм «Линия Маннергейма» (1940)
 орден Красного Знамени (20.11.1943)-за участие в боях под Светлогорском и Изюмом и личную отвагу проявленную в боях под Славянско-курортным.
 Сталинская премия второй степени (1947) — за съёмки фильма «Югославия» (1946)
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1969)
 орден Труда (Вьетнам) (1955)
 орден Отечественной войны II степени (06.04.1985)

Примечания

Литература

Ссылки 
  В. С. Ешурин в Абиссинии на Итало-эфиопской войне
 Наш первый лауреат
  В. С. Ешурин на фронтах Великой Отечественной войны
 Наградной лист В. С. Ешурина на Орден «Красное Знамя» 1943 года
 Хо Ши Мин, Кармен и Ешурин во время съёмок документального фильма «Вьетнам»

Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Кинодокументалисты
Фронтовые кинооператоры Великой Отечественной войны
Члены Союза кинематографистов СССР
Члены КПСС
Социалистический реализм
Персоналии:ЦСДФ